«Breakaway» — другий студійний альбом американської поп-рок співачки Келлі Кларксон. В США альбом вийшов 30 листопада 2004 року.

Список композицій

Чарти

Виноски

Посилання 
 Офіційний сайт співачки 

Альбоми Келлі Кларксон
Альбоми, спродюсовані Максом Мартіном